Tryller ist der Familienname folgender Personen:
 Caspar Tryller, auch Caspar Triller (1542–1625), kursächsischer Beamter
 Michael Tryller, auch Michael Triller (1551–1610), kursächsischer Beamter

Siehe auch:
 Triller (Begriffsklärung)
 Thriller (Begriffsklärung)
 Trüller